enhanced data rate – jedna z technologii bluetooth
 endpoint detection and response – jedna z warstw zabezpieczeń sieci komputerowych przed cyberatakami